Scharnebeck, település Németországban, Alsó-Szászország tartományban
 Scharnebeck, Németországban épített szolgálati motorhajó, melyet a balatoni vízirendészet üzemeltet